Plaats in Indonesië
 Teupin Keubeu (Lhoksukon), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
 Teupin Keubeu (Matangkuli), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh